

Toponimi spagnoli 
 Olmeda de las Fuentes – comune della comunità autonoma di Madrid
 Olmeda de Cobeta – comune della comunità autonoma di Castiglia-La Mancia
 Olmeda de la Cuesta – comune della comunità autonoma di Castiglia-La Mancia
 Olmeda del Rey – comune della comunità autonoma di Castiglia-La Mancia
 La Olmeda de Jadraque – comune della comunità autonoma di Castiglia-La Mancia

Persone 
 Micaela Desmaisières y López Dicastillo y Olmeda – religiosa spagnola

Altro 
 Villa romana di La Olmeda – villa romana situata nel comune di Pedrosa de la Vega, nella comunità autonoma di Castiglia e León (Spagna)

Pagine correlate 
 Olmedo